Talia – figura della mitologia greca, musa della commedia
 Talia – figura della mitologia greca, una delle Grazie
Talia – nome proprio di persona italiano femminile
 Talia – 'ndrina di Bova
 Talia – personaggio dell'universo espanso di Guerre stellari
 Talia al Ghul – personaggio dei fumetti DC Comics
 Talia Grace – personaggio della serie di romanzi Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo

Pagine correlate 
 Thalia
 Talya
 Teatro Talia (disambigua)